Bundestagswahlkreis 94 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Köln II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Köln I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Gelsenkirchen II – Recklinghausen III (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Beckum – Warendorf (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Borken – Bocholt – Ahaus (1949 bis 1961)